Conaea är ett släkte av kräftdjur. Conaea ingår i familjen Oncaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Conaea